Escuela Preparatoria Carnegie (Carnegie High School) puede referirse:
 Escuela Preparatoria Carnegie Vanguard - Houston, Texas
 Carnegie High School (Oklahoma) - Carnegie, Oklahoma